Tomioka – miasto (shi) w Japonii, w prefekturze Gunma
 Tomioka (Fukushima) – miasto (miasteczko, machi) w Japonii, w prefekturze Fukushima